Devil (engl. Teufel, Dämon) bezeichnet:

 ein Album der Band Die Ärzte, siehe Debil (Album)#Devil
 eine Programmierschnittstelle zum Laden und Speichern von Grafiken, siehe DevIL
 Development Environment for Visual Languages (DEViL), ein Generator System für visuelle Sprachen der Universität Paderborn
 Devil – Fahrstuhl zur Hölle, amerikanischer Spielfilm von John Erick Dowdle (2010)
 Devil (Band), eine norwegische Doom-Metal- und Rock-Band

Devil ist der Künstlername von:

 Naomi Devil (eigtl. Noémi Ördög; * 1987), österreichisch-ungarische Malerin

Siehe auch:
 Devils
 Devils Corrie, Bergkessel auf Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Devils Glacier, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Devils Peak, Berg auf Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Devils Point, Landspitze der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Devils Punchbowl, versunkener Bergkessel an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Devils Ridge, Gebirgskamm an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Devils Thumb, Bergname
 Devils Tower National Monument, turmartiger Rest eines Vulkankegels im US-Bundesstaat Wyoming
 Cruella De Vil, Figur im Buch Hundertundein Dalmatiner und dessen Verfilmungen sowie als Spottname für eine bösartige Person
 Diw oder Div, Dämon in der iranischen Mythologie
 Dev (Mythologie)
 Deville

Abkürzung